Landkreis Passau
 Passau (stad)
 Prinsbisdom Passau
 Bisdom Passau